Die Liste der Seen in Nordrhein-Westfalen enthält eine Auswahl von Seen in Nordrhein-Westfalen. Naturgemäß ist die Liste insbesondere im Bereich der kleineren Stillgewässer nicht vollständig. Die erste Liste enthält eine Auswahl aller Seen in NRW unabhängig von der Art ihrer Entstehung. Die zweite Liste gibt einen Überblick über die großen Talsperren des Landes.

Alle Seen 
Folgende Tabelle enthält eine Auswahl aller Seen in NRW unabhängig von der Art ihrer Entstehung:

Talsperren 
Die Zahl der Talsperren in Deutschland ist Definitionssache. Was eine Talsperre ist, regeln die Wassergesetze der Bundesländer. Im Register der ICOLD (Internationale Kommission für große Talsperren) sind etwa 311 deutsche Talsperren verzeichnet, die das ICOLD-Kriterium für große Talsperren erfüllen, kleinere gibt es wesentlich mehr. Deshalb handelt es sich hier nur um eine unvollständige, alphabetische Liste, aus der auch das Volumen der Stauseen ersichtlich ist.

Verschiedene Erläuterungen zum Verständnis der Tabelle befinden sich am Ende dieses Artikels – siehe hier.

 (°) Neue Vermessung im Jahr 2003 – siehe Edersee
 (*) Neue Vermessung im Jahr 2003 – siehe Diemelsee

Erläuterungen 
 Bauzeit:Jahreszahl von Baubeginn und Bauende (Jahreszahlen sind mit Vorsicht zu genießen, weil in der Literatur die Daten bekannter Fixpunkte wie Planungsbeginn, erster Spatenstich, Inbetriebnahme, Fertigstellung oder offizielle Einweihung häufig verwechselt werden).
 Kronenhöhe:Größte Höhe des Absperrbauwerks über der Talsohle (oft auch Gründungssohle) in Metern (die Angabe der Kronenhöhe schwankt in der Literatur stark, weil Autoren den Bezugspunkt ihrer Höhenangabe selten nennen). Der fettgedruckte Wert kennzeichnet die höchste Staumauer in Deutschland.
 Kronenlänge:Länge des Absperrbauwerks in Metern. Der fettgedruckte Wert kennzeichnet die längste Kronenlänge einer Stauanlage in Deutschland.
 Name:Der fettgedruckte Name kennzeichnet den flächenmäßig größten Stausee in Deutschland.
 Nutzungsart:Die Nutzungsart ist alphabetisch sortiert und in obiger Liste in Klammern, wenn von untergeordneter Bedeutung:
 BW: Brauchwasser-Versorgung
 E: Stromgewinnung
 HWS: Hochwasserschutz
 NEG: Naherholungsgebiet
 NSG: Naturschutzgebiet
 NWA: Niedrigwasseraufhöhung
 TW: Trinkwasser-Versorgung
 WS: Wasserspiel-Versorgung
 StauraumStauraum in Millionen Kubikmetern (die Volumen-Angabe kann auch der Gesamtstauraum sein. Auch mit Betriebsraum und Nutzraum kann die Angabe verwechselt werden).

Siehe auch 
 Liste von Talsperren in Deutschland
 Liste von Seen in Deutschland
 Liste von Talsperren und Stauseen im Flusssystem Ruhr
 Liste der Gewässer in Ostwestfalen-Lippe

Weblinks 
 Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands der TU Cottbus, Teil 9: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland (PDF-Datei; 562 kB)

Einzelnachweise 

!Liste
!Deutschland, Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen